Cossa är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfonso Cossa (1833–1902), italiensk kemist
 Baldassare Cossa (omkring 1370–1419), italiensk kardinal
 Francesco del Cossa (omkring 1435–1477), italiensk målare
 Luigi Cossa (1831–1896), italiensk nationalekonom
 Pietro Cossa (1830–1881), italiensk dramatiker
 Roberto Cossa (född 1934), argentinsk skriftställare, dramaturg och journalist